Govia Thameslink Railway (GTR) ist ein britisches Eisenbahnunternehmen, das mit den Marken Thameslink, Great Northern, Southern und Gatwick Express Personenverkehr im Raum London betreibt. Govia Thameslink Railway ist ein Tochterunternehmen von Govia, einem Joint Venture von Go-Ahead und Keolis.

Die Thameslink- und Great Northern-Dienste wurden 2006 aufgrund des aufkommenden Thameslink-Programms zu einer Franchise zusammengeführt. Das Franchise hat eine ungewöhnliche Struktur: Es handelt sich um einen Managementvertrag, bei dem die Fahrgeldeinnahmen nicht an GTR gehen. Gemäß dem ursprünglichen Vertrag zahlt das Department for Transport in den ersten sieben Jahren 8 Mrd. £ an GTR und erhält alle Einnahmen. Folglich trägt das Unternehmen weniger Einnahmerisiko. Diese Form der Franchise wurde gewählt, weil langfristige Bauarbeiten rund um London erwartet werden, deren Organisation innerhalb der normalen Form der Franchise eine große Herausforderung dargestellt hätte.

Streckennetz 

Govia Thameslink Railway betreibt vom 14. September 2014 bis 2021 das Franchise Thameslink, Southern and Great Northern. Der Betrieb begann zunächst auf den Linien des ehemaligen Franchises Thameslink and Great Northern, das von First Capital Connect betrieben wurde. Auf den Southern-Linien und dem Gatwick Express, die bereits zuvor von einem Tochterunternehmen von Govia betrieben wurden, übernahm Govia Thameslink Railway den Betrieb am 26. Juli 2015.

Rollmaterial und Routen

Thameslink

Great Northern

Southern & Gatwick Express

Weblinks 

 Übersicht über die Marken und Firmen von Govia (englisch)

Einzelnachweise 

Bahngesellschaft (England)
Schienenverkehr (London)